Köllensperger ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Köllensperger (1884–1946), österreichischer Richter
 Paul Köllensperger (* 1970), italienischer Politiker aus Südtirol